Joévin Durot (1985- ), gardien de but de futsal ;
 Louis Durot (1939- ), artiste designer et chimiste français.